Gerstäcker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Eduard Adolph Gerstäcker (Karl Eduard Adolf Gerstaecker; 1828-1895), tysk zoolog
 Friedrich Gerstäcker (1816–1872), tysk skriftställare

Tyska efternamn